Onygena är ett släkte av svampar. Onygena ingår i familjen Onygenaceae, ordningen Onygenales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Onygena